Beşiktaş Jimnastik Kulübü – società polisportiva turca
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü – società di pallacanestro maschile facente parte della polisportiva
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü – società di pallavolo femminile facente parte della polisportiva
 Beşiktaş Jimnastik Kulübü – società di pallavolo maschile facente parte della polisportiva